Der träumende Mund steht für:

 Der träumende Mund (1932), deutsch-französischer Film von Paul Czinner
 Der träumende Mund (1953), deutscher Film von Josef von Báky